Mariapark (Averbode)
Mariapark (Lommel)
Mariapark (Meersel-Dreef)
Mariapark (Oostmalle)
Mariapark (Sittard)